Het seizoen 2019/20 van de Bundesliga was het 57ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. De competitie begon op 16 augustus 2019 en eindigde op 27 juni 2020, iets later dan gepland vanwege een onderbreking door de coronacrisis in Duitsland. Bayern München werd voor de achtste keer op rij en voor de dertigste keer in het totaal landskampioen, waarvan 29 keer sinds de invoering van de Bundesliga.

Teams 
De volgende teams nemen deel aan dit seizoen in de Bundesliga:

Trainerswissels

Ranglijst

Eindstand

Legenda 

Omdat FC Bayern München en Bayer 04 Leverkusen in de finale van de beker stonden en al geplaatst waren voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2020/21 of UEFA Europa League 2020/21, mocht de nummer 6 van de ranglijst instromen in de groepsfase van de UEFA Europa League, terwijl de nummer 7 zich plaatste voor de tweede voorronde van dit toernooi.

Play-offs

Promotie/degradatie

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers

Assists

Wedstrijden zonder tegendoelpunten

Nederlanders 
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2019/20 uitkwamen in de Bundesliga.

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2019/20